B 169 bezeichnet:
 die Bundesstraße 169 in Deutschland
 die Zillertalstraße in Österreich

Abkürzung